Мзики може да се отнася за:

 Мзики, село във Силезко войводство, в Мишковски окръг, в Община Кожеглови
 Мзики, село във Силезко войводство, в Люблинешки окръг, в Община Вожники